Paladynastie of Pala's kan verwijzen naar:
Paladynastie van Gaur, een dynastie van keizers die tussen de 8e en 12e eeuw vanuit Bengalen heersten;
Paladynastie van Kamarupa, een dynastie van koningen die in de 10e en 11e eeuw over Kamarupa (Assam) heersten.